El Tigre bezeichnet:

 El Tigre (Insel), eine Vulkaninsel im Golf von Fonseca, Honduras
 El Tigre (El Salvador), ein Schichtvulkan in El Salvador
 El Tigre (Kanone), ein spanischer Kanonentyp
 El Tigre (Venezuela), eine Stadt in Anzoátegui, Venezuela
 El Tigre (Film), ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1955

Siehe auch:
 Tigre